Сарваш (Јеленово од 1991. до 1997) је насеље у источној Славонији, град Осијек, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Сарваш је имао 1.884 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Сарваш је имало 1.839 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Осијек
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској